Die Snookerweltmeisterschaft 1949 war ein Snookerturnier zur Ermittlung des Snooker-Weltmeisters, das 1949 in der Leicester Square Hall im englischen London ausgetragen wurde. Es war das dritte und letzte Mal, dass das Turnier dort stattfand.

Das Finale bestritten, ebenfalls zum dritten Mal, der Schotte Walter Donaldson und der Engländer Fred Davis. Wie im Vorjahr setzte sich Davis mit einem 80:65-Sieg durch und sicherte sich seinen zweiten von acht Weltmeistertiteln. Nach seinem älteren Bruder Joe war er damit der zweite Spieler, dem eine Titelverteidigung gelang.

Das höchste Break erzielte Donaldson mit 115 Punkten.

Der Kanadier Conrad Stanbury schaffte es zum ersten Mal seit 1939 wieder in die Hauptrunde. Er schied gegen den späteren Finalisten Walter Donaldson klar mit 13:58 aus.

Der irische Meister Jackie Rea aus Nordirland gab sein Debüt bei der Weltmeisterschaft, schied aber in der zweiten Qualifikationsrunde aus.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1949
Snookerveranstaltung 1949
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster